Tobołów – polana na szczycie Tobołów w Gorcach
 Tobołów – szczyt w Gorcach

Zobacz też 
 Kolej krzesełkowa na Tobołów